Sphaerephesia är ett släkte av ringmaskar. Sphaerephesia ingår i familjen Sphaerodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Sphaerephesia